У́фтюга — река Вологодской области Российской Федерации, левый приток реки Кокшеньги (бассейн Северной Двины). Протекает по территории Тотемского и Тарногского районов.

Длина реки — 124 км, площадь бассейна — 1060 км².
 
Уфтюга берёт начало из большого Уфтюжского болота в 25 километрах к северу от г. Тотьма. В верхнем течении река течёт на север по ненаселённой, лесной местности, в среднем течении поворачивает на восток, лес отступает от берегов. Нижнее течение реки довольно плотно заселено, по берегам большое количество деревень. Течение реки среднее, русло извилистое.

Уфтюга впадает в Кокшеньгу тремя километрами ниже большого села Тарногский Городок, районного центра Тарногского района.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вага, речной подбассейн реки — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины. Речной бассейн реки — Северная Двина.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03020300212103000031124
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103003112
 Код бассейна — 03.02.03.002
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 23 км: река Лохта (пр)
 27 км: река Кузеньга (лв)
 45 км: река Поца (пр)
 63 км: река Яхреньга (пр)
 94 км: река Ронга (лв)

Примечания

Литература 
 
 Чупров. И. М. По Вологодской области. — М.: «Физкультура и спорт», 1974.
 

Реки Тотемского района
Реки Тарногского района
Притоки Кокшеньги